Angelo Michele Cavazzoni – pittore e incisore italiano
Bruno Zanotti Cavazzoni – cestista paraguaiano
Enzo Cavazzoni – pallanuotista italiano
Ermanno Cavazzoni – scrittore e sceneggiatore italiano
Girolamo Cavazzoni, detto Girolamo da Urbino o Girolamo da Bologna – compositore e musicista italiano
Marco Antonio Cavazzoni – organista e compositore italiano
Maurizio Cavazzoni – calciatore e allenatore di calcio italiano
Stefano Cavazzoni – politico italiano
Zanotti Cavazzoni – famiglia nobile originaria dell'Emilia e diffusa in Paraguay